Mueang Loei (în ) este un district (Amphoe) din provincia Loei, Thailanda, cu o populație de 117.039 de locuitori și o suprafață de 1.480,49 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 14 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 130 de sate (muban).

Amphoe în provincia Loei